A93 steht für:
 Bundesautobahn 93, eine deutsche Autobahn
 A93 road, eine Fernstraße in Schottland

A93